Il Norgesmesterskapet G19 2015 di calcio è stato la 63ª edizione del torneo. È iniziato il 25 aprile ed è terminato il 21 novembre 2015.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 maggio 2015

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 maggio 2015

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 giugno 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 giugno 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 giugno 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 giugno 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 giugno 2015

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 agosto 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2015

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 settembre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 settembre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2015

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre 2015

|-

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2015
Edizioni della Norgesmesterskapet G19